Dziko i Tanio – pierwsza w Polsce audycja radiowa poświęcona budżetowemu podróżowaniu, czyli backpackingowi, pojawiająca się nieregularnie w Polskim Radiu Bis w 2007 roku. Autor - Tomasz Michniewicz, pokazywał, jak zorganizować dalekie wyprawy najmniejszym kosztem. 

Dotychczas odbyły się dwie edycje Dziko i Tanio:
 styczeń - luty 2007 – trzy tygodnie w Etiopii. Koszt wyjazdu wyniósł 2700 zł, ze wszystkimi wydatkami, łącznie ze szczepieniami i mapą.
 maj 2007 – dwa tygodnie na archipelagu Małych Antyli (Karaiby). Podróż objęła Trynidad i Tobago, Grenadę, Carriacou, Union Island, Bequię, i St. Vincent. Wyjazd kosztował ponad 3700 zł.

Latem 2007 roku program Dziko i Tanio pojawiał się również w paśmie "Popołudnik" w Radiu Bis, w formie codziennego poradnika. Michniewicz odpowiadał na pytania słuchaczy, m.in. na co się szczepić, jak znaleźć tani lot, gdzie spać za darmo, co to jest bumping itp.

Linki zewnętrzne 
 
 Dziko i Tanio – Karaiby: dzień 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, epilog . Odyssei.com.

Audycje Czwórki
Turystyka